Cet article fournit une classification complète des ordres, familles et genres de marsupiaux.

Classification 

 Dasyuromorphia 
 Dasyuridae
 Antechinus
 Dasycercus
 Dasykaluta
 Dasyurus
 Murexia
 Myoictis
 Neophascogale
 Ningaui
 Parantechinus
 Phascogale
 Phascolosorex
 Planigale
 Pseudantechinus
 Sarcophilus
 Sminthopsis
 Myrmecobiidae 
 Myrmecobius 
 Thylacinidae
 Thylacinus
 Didelphimorphia
 Didelphidae
Sous-famille Caluromyinae
 Caluromys 
 Caluromysiops
 Glironia
Sous-famille Didelphinae 
 Chironectes
 Didelphis
 Gracilinanus
 Lestodelphys 
 Lutreolina
 Marmosa 
 Marmosops
 Metachirus 
 Micoureus 
 Monodelphis 
 Philander 
 Thylamys
 Diprotodontia 
 Acrobatidae 
 Acrobates
Distoechurus
 Burramyidae 
 Burramys
 Cercartetus
 Macropodidae 
 Dendrolagus
 Dorcopsis
 Dorcopsulus
 Lagorchestes
 Lagostrophus
 Macropus
 Onychogalea
 Petrogale
 Setonix
 Thylogale
 Wallabia
 Petauridae 
 Dactylopsila 
 Gymnobelideus 
 Petaurus
 Phalangeridae 
Ailurops
Phalanger
Spilocuscus
Trichosurus
Strigocuscus
Wyulda
 Phascolarctidae 
Phascolarctos
 Potoroidae 
 Aepyprymnus 
 Bettongia
 Caloprymnus 
Hypsiprymnodon
 Potorous 
 Pseudocheiridae 
 Hemibelideus 
 Petauroides  
 Petropseudes  
 Pseudocheirus  
   Pseudochirops
 Tarsipedidae
 Tarsipes
 Vombatidae 
 Vombatus
 Lasiorhinus 
 Microbiotheria 
  Microbiotheriidae
 Dromiciops
 Notoryctemorphia  
 Notoryctidae
 Notoryctes
 Paucituberculata  
 Caenolestidae
 Caenolestes  
 Lestoros 
  Rhyncholestes
 Peramelemorphia
 Peramelidae  
 Sous-famille des Peramelinae
 Chaeropus
 Isoodon 
 Perameles
 Sous-famille des Thylaconyinae
 Macrotis
 Peroryctidae
 Echymipera 
 Microperoryctes
 Peroryctes 
 Rhynchomeles

Marsupialia